La princesa Iman bint Abd-Al·lah —en àrab إيمان بنت عبدالله, Īmān bint ʿAbd Allāh— (Amman, 27 de setembre de 1996) és una princesa de Jordània. La segona filla del rei Abd-Al·lah II de Jordània i de Rània de Jordània.

Primers anys 
Nascuda a Amman, el 27 de setembre de 1996, del príncep Abd-Al·lah i de la princesa Rània, la princesa Iman és un membre de la família haiximita. Pertany a la 42a generació descendent de Mahoma. El seu avi patern era el rei Hussein I de Jordània i la seua àvia era la segona esposa de Hussein, la princesa Muna, nascuda a Anglaterra. Iman té un germà major, el Príncep hereu Hussein i dos més joves, la princesa Salma i el príncep Hashem.

Estudis 
La princesa Iman ha estudiat a l'Acadèmia Internacional d'Amman (AAI) amb la seua cosina paterna, Muna Juma. El 4 de juny de 2014, es va diplomar al AAI i va rebre el primer premi d'atletisme femení en la seua classificació. Actualment és ajudant a la Universitat de Georgetown a Washington DC, la mateixa universitat on va estudiar el seu germà el Príncep hereu Hussein.

El 19 de juny de 2010, Iman va acompanyar els seus pares a la boda de Victòria de Suècia i Daniel Westling. La princesa també ha acompanyat els seus pares a visites al Regne Unit, a França, a Itàlia, a la Xina i al Japó.

Ancestres

Referències 

Persones d'Amman
Princeses
Alumnes de la Universitat de Georgetown